Матч за первое место первого чемпионата Украины по футболу — футбольный матч, который состоялся 21 июня 1992 года на стадионе «Украина», во Львове, в котором определился победитель Чемпионата Украины 1992 года

Первый чемпионат Украины был переходным и исключительным — он длился всего полгода. Согласно регламенту, чтобы уложиться в половину сезона, 20 команд были разделены на 2 группы, по 10 команд в каждой. Победители групп в очном поединке должны были определить чемпиона, а команды, занявшие 2-е места в группах — обладателя бронзовых наград. После 20-ти туров победы в своих группах уверенно одержали симферопольская «Таврия» и киевское «Динамо». Безоговорочным фаворитом матча считалось «Динамо», однако тренер «Таврии» Анатолий Заяев удачно построил игру на контратаках, и на 75-й минуте Сергей Шевченко забил гол, принесший крымчанам чемпионство.

По словам игравшего в матче за «Динамо» Олега Саленко, «Таврии» были заплачены деньги за поражение, и игроки «Динамо» перед игрой тренировались вполсилы. После поражения каждый игрок был оштрафован на 2000 долларов — две месячные зарплаты.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ
 30 лет назад крымский футбол вышел на пик. «Таврия» была украинским «Лестером», а в Симферополь заезжала Лига чемпионов

Футбол на Украине в 1992 году
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Таврия»
Спортивные соревнования во Львове
События 21 июня
Июнь 1992 года
Матчи чемпионата Украины по футболу